Egerija ili Egeria može značiti:

 Egerija (mitologija), u rimskoj mitologiji, žena Nume Pompilija, drugog kralja Rima
 13 Egeria, asteroid glavnog pojasa
 Egeria (biljni rod), rod morskih biljaka
 Egeria (Stargate), u ZF TV seriji Stargate SG-1, kraljica Goa'uld-a koja je okotila pokret otpora Tok'ra
 Egeria (hodočasnica), hodočasnica koja je u 4. stoljeću otišla na hodočašće u Svetu Zemlju